Název Málkovice má více sídel:
 Málkovice (Pernarec), část obce Pernarec v okrese Plzeň-sever
 Málkovice (Bor), část města Bor v okrese Tachov

 Bohaté Málkovice, obec v okrese Vyškov
 Moravské Málkovice, obec v okrese Vyškov

podobný název má ves
 Malkovice, část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram